Meran steht für:
 eine Stadt in Südtirol, siehe Meran
 einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Montjovet im Aostatal
 eine Apfelsorte, siehe Meran (Apfel)
 Meran (Adelsgeschlecht)

Meran oder Merán ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Franz von Meran (1839–1891), österreichischer Adliger, Sohn von Erzherzog Johann
 Johannes Gobertus Meran (* 1961), römisch-katholischer Theologe und Mediziner
 Marcel Meran (†), französischer Segler
 Niklaus von Meran (1440–1493), Schweizer Großkaufmann, Kleinrat, Vogt und Tagsatzungsgesandter
 Philipp Meran (1926–2021), österreichischer Museumsdirektor und Schriftsteller
 Rafael Merán (* 1987), dominikanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Rudolf von Meran (1872–1959), österreichischer Statthalter, Enkel von Erzherzog Johann

Siehe auch:

 Mairan
 Meran 2000
 Meraner Hilfspost